Leifling ist der Name folgender Orte:

 Leifling (Gemeinde Dellach), Ortschaft von Dellach, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Leifling (Gemeinde Neuhaus), Ortschaft und Katastralgemeinde von Neuhaus, Bezirk Völkermarkt, Kärnten